Morro do Juca — favela da cidade do Rio de Janeiro
 Jogos Universitários de Comunicação e Artes ou JUCA

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos